Жогин — русская фамилия; имеет женскую форму Жогина.

Известные носители 
 Жогин, Николай Венедиктович (1914—2002) — заместитель генерального прокурора СССР, государственный советник юстиции 1-го класса, доктор юридических наук, профессор.
 Жогин, Селиверст Евдокимович (1912—1944) — командир взвода противотанковых ружей 520-го стрелкового полка 167-й Сумско-Киевской стрелковой дивизии 38-й армии, Герой Советского Союза.